Pimenteirensi – abitanti di Pimenteiras do Oeste
Pimenteirensi – abitanti di Pimenteiras